APU Udine può riferirsi a:
Associazione Pallacanestro Udinese – società di pallacanestro attiva dal 1944 al 1992
Amici Pallacanestro Udinese – società di pallacanestro attiva dal 2011